Szczekarków – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Szczekarków – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Szczekarków – nieczynny przystanek kolejowy w Lubartowie, w województwie lubelskim

Zobacz też 

 Szczekarków-Kolonia
 Szczekarzów